Dynamix, Inc американский разработчик видеоигр с 1984 по 2001 год, известен по играм Ghostbusters 2, Flight Simulator, Red Baron, Front Page Space Quest V: The Next Mutation. В начале компания называлась Software Entertainment Company.

Список игр разработанных Dynamix 

 Stellar 7 — (1982) (Action, Vehicle Simulation) (Amiga, DOS)
 Skyfox — (1984) (Action, Vehicle Simulation) (only Amiga and Macintosh ports)
 Championship Baseball — (1986) (Sports) (Atari ST, ZX Spectrum)
 Arctic Fox — (1986) (Action, Vehicle Simulation) (Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum)
 GBA Championship Basketball: Two-on-Two — (1986) (Sports) (Amiga)
 Skyfox II: The Cygnus Conflict — (1987) (Action) (Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS)
 The Train: Escape to Normandy — (1988) (Action, Vehicle Simulation) (DOS)
 Abrams Battle Tank — (1988) (Vehicle Simulation) (DOS)
 Pete Rose Pennant Fever — (1988) (Sports) (DOS)
 Caveman Ugh-Lympics — (1988) (Sports) (Commodore 64, DOS, NES)
 F-14 Tomcat — (1988) (Action, Vehicle Simulation) (Commodore 64, DOS)
 Motocross — (1989) (Racing/Driving, Vehicle Simulation) (DOS)
 MechWarrior — (1989) (Action, Vehicle Simulation) (DOS)
 A-10 Tank Killer — (1989) (Vehicle Simulation) (Amiga, DOS)
 Ghostbusters II — (1989) (Action) (DOS)
 Deathtrack — (1989) (Action, Racing / Driving) (DOS)
 Die Hard — (1989) (Action, Adventure) (Commodore 64, DOS)
 David Wolf: Secret Agent — (1989) (Action, Racing/Driving) (DOS)
 Project Firestart — (1989) (Action, Adventure) (Commodore 64)
 Red Baron — (1990) (Vehicle Simulation) (Amiga, DOS, Macintosh)
 Rise of the Dragon — (1990) (Adventure) (Amiga, DOS, Sega CD, Macintosh)
 The Adventures of Willy Beamish — (1991) (Adventure) (Amiga, DOS, Sega CD)
 Nova 9: Return of Gir Draxon — (1991) (Action) (Amiga, DOS)
 Heart of China — (1991) (Action, Adventure) (Amiga, DOS)
 Red Baron: Mission Builder — (1992) (Vehicle Simulation) (DOS)
 WWII: 1946 — (1992) (Vehicle Simulation) (DOS, Windows 3.x)
 Aces of the Pacific — (1992) (Vehicle Simulation) (DOS, Windows 3.x)
 Stellar-Fire — (1993) (Action, Vehicle Simulation) (Sega CD)
 Sid & Al's Incredible Toons — (1993) (Strategy) (DOS)
 The Incredible Machine — (1993) (Strategy) (3DO, DOS)
 Classic Power Compilation — (1993) (Adventure, Strategy) (DOS)
 Betrayal at Krondor — (1993) (Adventure, Role-playing video game) (DOS)
 Alien Legacy — (1993) (Adventure, Strategy) (DOS)
 Space Quest V: The Next Mutation — (1993) (Adventure) (DOS)
 Front Page Sports: Football — (1993) (Sports) (DOS)
 Front Page Sports: Football Pro — (1993) (Sports) (DOS)
 Aces Over Europe — (1993) (Action, Vehicle Simulation) (DOS)
 Take a Break! Pinball — (1993) (Pinball) (Windows 3.x)
 Metaltech: Earthsiege — (1994) (Vehicle Simulation) (DOS)
 Metaltech: Earthsiege Speech Pack — (1994) (Vehicle Simulation) (DOS)
 Front Page Sports: Baseball '94 — (1994) (Sports) (DOS)
 Bouncers — (1994) (Action, Sports) (Sega CD)
 Metaltech: Battledrome — (1995) (Vehicle Simulation) (DOS)
 3-D Ultra Pinball — (1996) (Pinball) (Windows, Windows 3.x)
 Command: Aces of the Deep — (1995) (Action, Vehicle Simulation, Strategy) (Windows)
 Aces: The Complete Collector's Edition — (1995) (Vehicle Simulation) (DOS, Windows, Windows 3.x)
 The Incredible Machine 3 — (1995) (Puzzle) (Windows, Windows 3.x)
 Earthsiege 2 — (1995) (Action, Vehicle Simulation) (Windows, Windows 3.x)
 Aces of the Deep Expansion Disk — (1995) (Vehicle Simulation) (DOS, Windows, Windows 3.x)
 Silent Thunder — (1996) (Action, Vehicle Simulation) (Windows, Windows 3.x)
 Mission Force: Cyberstorm — (1996) (Turn-based Tactics) (Windows)
 Front Page Sports: Trophy Bass 2 — (1996) (Sports) (Windows, Windows 3.x)
 3-D Ultra Pinball: Creep Night — (1996) (Pinball) (Windows, Windows 3.x)
 Front Page Sports: Trophy Bass 2 - Northern Lakes — (1997) (Sports) (Windows, Windows 3.x)
 3-D Ultra Pinball: The Lost Continent — (1997) (Pinball) (Windows, Windows 3.x)
 Red Baron II — (1997) (Vehicle Simulation) (Windows)
 Front Page Sports: Trophy Rivers — (1997) (Educational, Sports) (Windows, Windows 3.x)
 Front Page Sports: Ski Racing — (1997) (Sports) (Windows)
 Aces: Collection Series — (1997) (Action, Vehicle Simulation) (DOS, Windows, Windows 3.x)
 Red Baron With Mission Builder — (1997) (Vehicle Simulation) (DOS)
 Outpost 2: Divided Destiny — (1997) (Strategy) (Windows)
 Sierra Pro Pilot — (1997) (Vehicle Simulation) (Windows)
 3-D Ultra NASCAR Pinball — (1998) (Pinball) (Windows)
 Starsiege — (1998) (Action, Vehicle Simulation) (Windows)
 Starsiege: Tribes — (1998) (Action) (Windows)
 Cyberstorm 2: Corporate Wars — (1998) (Strategy) (Windows)
 Pro Pilot '99 — (1998) (Vehicle Simulation) (Windows)
 Red Baron 3-D — (1998) (Vehicle Simulation) (Windows)
 Field & Stream: Trophy Bass 3D — (1999) (Sports) (Windows)
 Tribes Action Pack — (1999) (Action) (Windows)
 Curse You! Red Baron — (1999) (Vehicle Simulation) (Windows)
 RC Racers II — (2000) (Racing/Driving) (Windows)
 3D Ultra Lionel Traintown Deluxe — (2000) (Vehicle Simulation) (Windows)
 Tribes 2 — (2001) (Action) (Linux, Windows)
 The Incredible Machine: Even More Contraptions — (2001) (Puzzle) (Windows)
 Mini Golf Maniacs'' — (2001 - Unreleased) (Sports) (Windows) (PlayStation 2)

Ссылки 
 Сайт компании: 

Компании США
Производители компьютерных игр США
Компании по алфавиту
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Компании, упразднённые в 2001 году
Появились в 1984 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту